Mas Ribes (Agullana), edifici del municipi d'Agullana (Alt Empordà)
 Mas Ribes (Bescanó), edifici del municipi de Bescanó (Gironès)
 Mas Ribes (Cabanes), edifici del municipi de Cabanes (Alt Empordà)